Фінська абетка заснована на латинській абетці із впливом шведського алфавіту, складається з 28 літер і використовується для запису фінської мови.

Алфавіт

Посилання 
 Finnish pronunciation 

Латинські абетки
Фінська мова